Miejscowości w USA:
 Stonington – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Stonington – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Stonington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
Gminy w USA:
 Stonington (ang. Stonington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Stonington (ang. Stonington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Stonington (ang. Stonington Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock